Pitts ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Q. Pitts (1935–2015), belizischer Politiker, Rechtsanwalt, Parlamentspräsident und Generalstaatsanwalt
 Charles Pitts (1947–2012), US-amerikanischer Musiker
 Curtis Pitts (1916–2005), Flugzeughersteller (siehe Pitts Special)
 Jacob Pitts (* 1979), US-amerikanischer Schauspieler
 James Pitts (1921–2014), US-amerikanischer Chemiker und Emissionsforscher
 Johny Pitts (* 1987), britischer Essayist und Fotograf
 Joseph R. Pitts (* 1939), US-amerikanischer Politiker
 Karnail Paul Pitts (1977–1999), US-amerikanischer Rapper, siehe Bugz
 Kyle Pitts, US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Rafi Pitts (* 1967), britisch-iranischer Filmregisseur
 Ray Pitts (1932–2012), dänisch-US-amerikanischer Jazzmusiker
 Trudy Pitts (1933–2010), US-amerikanische Jazz-Organistin und -Pianistin
 Walter Pitts (1923–1969), US-amerikanischer Mathematiker, Pionier der Neuroinformatik
 ZaSu Pitts (1894–1963), US-amerikanische Filmschauspielerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pitts (Arkansas)
 Pitts (Georgia)
 Pitts (Kentucky)
 Pitts (Pennsylvania)
 Pitts Point (Kentucky)

Siehe auch:
 Pitz